Реджинальд:

 Реджинальд Баркли — персонаж фантастического сериала Звёздный путь
 Реджинальд Фиц-Рой (ок. 1110—1175) — англонормандский аристократ, незаконнорожденный сын короля Генриха I Боклерка, граф Корнуолл.